Зеленорощинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Зеленорощинское сельское поселение — Бугульминский район Татарстана.
 Зеленорощинское сельское поселение — Лениногорский район Татарстана.
 Зеленорощинское сельское поселение — Ульяновский район Ульяновской области.